Кризис идентичности, кризис личности () — многозначный термин.

 Кризис идентичности — понятие из психологии.
 «» — американский фильм Марио Ван Пиблза (1989).
 «Кризис личности» — 10-я серия 4-го сезона телесериала «За гранью возможного» (1998).
 «Кризис личности» — 7-я серия 2-го сезона мультсериала «Новые приключения Человека-паука».
 Identity Crisis — серия комиксов издательства DC (2004).